Borelly ist Familienname:
 Jean-Claude Borelly (* 1953), französischer Trompeter
 Wolfgang Borelly (1906–1989), deutscher Bauingenieur

Siehe auch:
 Borelli
 Borrelly